José Jezu Flor (Juazeiro do Norte, 12 de maio de 1921 – Juazeiro do Norte, 30 de dezembro de 1987), foi um religioso brasileiro.

Seu padrinho de batismo foi o também Padre Cícero Romão Batista, que encorajou a família do afilhado a encaminhá-lo para o Seminário do Crato. José Jezu foi ordenado padre em 27 de maio de 1945, sendo o primeiro sacerdote ordenado na Matriz de Juazeiro do Norte. 

Na década de 80 iniciou uma campanha em prol da reabilitação de Padre Cícero que fora suspenso de suas ordens sacerdotais. Em 24 de junho de 1985, o Papa João Paulo II recebeu padres cadeirantes de todo o mundo no Vaticano, Padre Jezu, que era paralítico, participou da audiência, entregando ao sumo pontífice abaixo-assinado pedindo a reabilitação do Padre Cícero.

Padres católicos do Brasil
Naturais de Juazeiro do Norte